|}
Die Bahnstrecke Castelbolognese–Ravenna ist eine normalspurige Nebenbahn in Italien. Sie ist eingleisig und elektrifiziert.

Geschichte 
Die Bahnstrecke Castelbolognese–Ravenna wurde am 24. August 1863 eröffnet.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 85.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna